18. etape af Vuelta a España 2020 er en 124,2 km lang , som køres den 8. november 2020 med start ved  og mål på Paseo del Prado ved Plaza de Cibeles i . Kvindeløbet Madrid Challenge by La Vuelta er få timer før blevet afsluttet samme sted.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

18